Seaford peut désigner :

Toponyme

Australie  

 Seaford (Victoria)

Royaume-Uni  

 Seaford, dans le Sussex de l'Est

États-Unis  

 Seaford (Delaware)
 Seaford (New York)

Voir aussi
 Sleaford

Homonymie de toponyme